Egler ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Egler (1896–1982), deutscher Bildhauer
 Claudio Egler, brasilianischer Geograph und Wirtschaftswissenschaftler

 Willi Egler (1887–1953), deutscher Maler